Walkabout est une expression anglophone à plusieurs significations :

Définitions 
 Walkabout  faisant référence au rite de passage des Aborigènes d'Australie, qui allaient dans l'étendue sauvage, loin de leur famille à l'âge de 13 ans, et à leur retour étaient considérés adultes par la communauté.

 Dans le monde anglophone, walkabout peut décrire le comportement d'une personne qui voyage, ou qui vagabonde souvent. Exemple : He's gone walkabout.

 Dans le Royaume-Uni, walkabout est le nom pour les rencontres officielles organisées dans lesquelles la famille royale britannique passe devant des foules, et parle avec le public.

Roman 

 Walkabout est le nom d'un roman de James Vance Marshall publié en 1959.

Cinéma 

 Walkabout est un film australo-britannique réalisé par Nicolas Roeg et sorti en 1971.

Épisode 

 Walkabout est un épisode de la série Babylon 5.
 Walkabout est un épisode de la série Lost.

Musique

Chanson 

 Walkabout est une chanson des Red Hot Chili Peppers sortie en 1995.

Album 

 Walkabout est un album du groupe The Fixx.
 Walkabout est un album de Najwa Nimri.

Autres 

 The Walkabout (pubs) est une chaîne de pubs ayant pour thème l'Australie.

Homonymie de titre